W sezonie 2009 rozegrano 85. edycję Allsvenskan – najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w Szwecji. Tytułu mistrzowskiego nie obroniła drużyna . Nowym mistrzem został zespół . Rozgrywki rozpoczęły się 4 kwietnia, a zakończyły 1 listopada 2009. Rozegrano 30 kolejek.

Zasady rozgrywek 
W rozgrywkach brało udział 16 drużyn, walczących o tytuł mistrza Szwecji w piłce nożnej. Każda z drużyn rozegrała po 2 mecze ze wszystkimi przeciwnikami (razem 30 spotkań). 15. i 16. drużyna tabeli spadły do Superettan ( oraz ), a 14. wzięła udział w barażach o utrzymanie się w Allsvenskan ().

Podział miejsc w rozgrywkach UEFA 
Według rankingu ligowego UEFA z 2009 Szwecji przysługiwały 4 miejsca w rozgrywkach europejskich – 1 w Lidze Mistrzów i 3 w Lidze Europy na sezon 2010/2011.

* IFK Göteborg uzyskał miejsce w III rundzie kwalifikacyjnej dzięki grze w finale Pucharu Szwecji, którego zdobywcą został AIK. W związku z tym miejsce przysługujące 2. drużynie ligi otrzymała 3. drużyna, a miejsce dla 3. drużyny – 4. zespół.

Drużyny 

Po poprzednim sezonie do Superettan spadły:  (15) i  (16) oraz – po barażach –  (14).

Tabela

Baraże o Allsvenskan 
Po zakończeniu rozgrywek odbył się dwumecz barażowy o miejsce w najwyższej klasie rozgrywkowej Szwecji między 14. drużyną Allsvenskan (), a 3. zespołem Superettan (, gospodarz pierwszego meczu). Dzięki zwycięstwu 3:2 (po dogrywce) utrzymał się zespół ze Sztokholmu.

Wyniki

Najlepsi strzelcy 

Źródło: Svenska Fotbollförbundet

Przypisy 

2009 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Szwecji
2009 w Szwecji